Doctrine steht für:
 Doctrine (PHP), Framework zur objektrelationalen Abbildung
 The Anti Doctrine, deutsche Band
 Fairness Doctrine, Rundfunkrichtlinie der USA
 Doctrine classique, Regeldrama der französischen Klassik

Siehe auch:
 Doktrin